Surprise kan syfta på:

 Surprise (musikalbum) – ett album av Paul Simon
 Surprise  – ett avsnitt i tv-serien Buffy och vampyrerna, se Buffy och vampyrerna (säsong 2)
 Surprise – smeknamn på en sydafrikansk fotbollsspelare, se Amethyst Bradley Raleni

Geografi

Antarktis 

 Surprise (udde),

USA 

 Surprise (ort), Arizona, Maricopa County,

Se även 
 Team Surprise – konståkningslag

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar